Попис становништва у Хрватској 1991. године

Е

Легенда 
Значење боја у представљању етничког састава насеља

Е